Kovács György
 Kovács György (1894–1915) atléta, magas- és távolugró
 Kovács György (1900–1965) orvos, műfordító, író
 Kovács György (1904–1985) zeneszerző
 Kovács György (1910–1977) romániai magyar színész, rendező
 Kovács György (1911–1990) romániai magyar író, publicista
 Kovács György (1925–1988) hidrológus, vízépítő mérnök, az MTA tagja
 Kovács György (1928) óvodapedagógus
 Kovács György (1932) tankönyvíró, gyógypedagógus
 Kovács György (1933–1996) újságíró, ejtőernyős, oktató
 Kovács György (1942) Balázs Béla-díjas hangmérnök
 Kovács György (1943) villamosmérnök, informatikus
 Kovács György (1944) labdarúgó (Újpest Dózsa, Egri Dózsa)
 Kovács György (1948) szobrász, restaurátor, a Soproni Képes Céh tagja
 Kovács György (?–2020) hangmérnök, volt egyetemi oktató, a Debrecen Városi Televízió volt műszaki vezetője
 Kovács György (?–2010) műszerész, szenior úszóvilágbajnok
 Kovács György Gábor rendező, operatőr, producer

Kováts György
 Kováts György (1645–?) orvos